El nombre Schadow puede referirse a:

 Johann Gottfried Schadow, escultor alemán;
 Rudolf Schadow, escultor alemán hijo de Johann Gottfried Schadow; o
 Wilhelm von Schadow, pintor alemán hijo de Johann Gottfried Schadow.